Хелин:

 Хелин — озеро. Находится в Норвегии.
 Хелин, София (род. 1972) — шведская актриса театра и кино.
 Хелин, Элеанор Фрэнсис (1932—2009) — американская женщина-астроном.
 Хелин, Эмиль (1877-?) — финский конькобежец. Участник чемпионата Европы-1898 по конькобежному спорту в Гельсингфорсе.